Fredrik I av Württemberg (tyska Friedrich I.), född den 6 november 1754 i Treptow an der Rega i Hinterpommern, död den 30 oktober 1816 i Stuttgart, var en hertig, senare kung av Württemberg.

Biografi 
Fredrik var son till hertig Fredrik II Eugen av Württemberg och Sofia Dorothea av Brandenburg-Schwedt. Hans far var yngste son till hertig Karl I Alexander av Württemberg och Fredrik sågs därför inte som trolig tronföljare vid födseln. Han kom istället i likhet med sin far att göra militär karriär vid Fredrik den stores hov i Preussen. I dennes alliansplaner ingick giftermål med huset Württemberg, och Fredrik av Württembergs syster Sofia Dorothea av Württemberg kom därför att gifta sig med den ryska kejsarinnan Katarina den storas son, den blivande tsaren Paul I av Ryssland. Familjebanden till huset Holstein-Gottorp-Romanov kom senare att få avgörande betydelse för det württembergska furstehuset.

Fredrik gick i preussisk tjänst i juni 1774 och blev då överste i kyrassiärregementet Lölhöffel, 1776 även dess befälhavare. Med sitt regemente deltog han i Bayerska tronföljdskriget. 1778 övertog han det preussiska andra dragonregementet Krockow.

Fredrik gifte sig 1780 med prinsessan Augusta Karolina av Braunschweig-Wolfenbüttel. I äktenskapet föddes sönerna Vilhelm I av Württemberg och Paul av Württemberg, samt dottern Katharina av Württemberg, sedermera drottning av Westfalen som hustru till Jérôme Bonaparte. Hans syster, Elisabeth av Württemberg, förmäldes 1781 med ärkehertig Frans av Österrike, sedermera tysk-romersk och därefter österrikisk kejsare. 

1781 tog Fredrik I avsked från preussiska armén som generalmajor och gick därefter i rysk tjänst hos Katarina den stora. Han utnämndes till generallöjtnant och var 1783 till 1787 även generalguvernör för Ryska Finland, som då endast omfattade de finska områden öster om Kymmene älv som avträtts i freden i Nystad 1721 och i Åbo 1743. I kriget mot Osmanska riket förde han befäl över en kår vid Cherson men deltog inte i striderna.

Han blev hertig av Württemberg år 1797 i och med faderns död. Fredrik kämpade på Napoleon sida mot 3:e koalitionen och fick för sina insatser både utökat territorium och kungatitel genom freden i Pressburg 1805. Han upphävde städerförfattningen, och de ständiga krigen under hans despotiska, men reformvänliga styre utarmade landet. Trots att han var nära förbunden med Napoleon, lämnade han alliansen med honom och övergick till hans motståndare i oktober 1813.  

Städerna Friedrichshafen och Bad Friedrichshall är uppkallade efter honom.

Familj 
Fredriks första äktenskap ingicks den 11 oktober 1780 med Augusta Karolina av Braunschweig-Wolfenbüttel (1764-1788). Äktenskapet blev olyckligt och Augusta Karolina tvingades 1786 söka skydd hos kejsarinnan Katarina den stora, som förvisade Fredrik I från hovet. Augusta Karolina kom därefter att leva separerad från Fredrik i Lohde i Estland fram till sin död 1788. Med Augusta Karolina hade han följande barn:

 Vilhelm I av Württemberg (1781-1864)
 Katharina av Württemberg (1783-1835) gift med Jérôme Bonaparte (1784-1860)
 Sofia Dorotea av Württemberg (1783-1784)
 Paul av Württemberg (1785-1852)

Han gifte sig andra gången den 18 maj 1797 med Charlotte, dotter till Georg III av Storbritannien. Detta äktenskap var barnlöst.

Noter 

Hertigar av Württemberg
Tysklands kungligheter
Huset Württemberg
Württemberg
Födda 1754
Avlidna 1816
Män
Deltagare i slaget vid Leipzig
Ledamöter av Royal Society
Personer från Pommern